Макрозавр  — вигаданий динозавр-кайдзю. Надзвичайно гладкий Tyrannosaurus rex. Він настільки товстий, що його руки абсолютно марні, і він не може стрибати. У нього є дуже потужний рот і ненаситний апетит. Він може з'їсти майже що-небудь взагалі без травм, і це він часто робить!
Macrosaurus є земним динозавром, який має величезний апетит. Його тілові вдалося пристосуватися до його безглуздого споживання їжі шляхом накопичення енергії швидко у вигляді жиру. Його збільшення розмірів зробили все зростаючу необхідність порцій їжі - і так Macrosaurus дуже швидко усунутий свої початкові джерела їжі. У розпачі він почав засвоювати скелі і землі - які тримали його живим, але не міг задовольнити свій голод.
Так чи інакше, його відчай привели цю досконалу машину їжі, що може вкусити отвір в тканини самого простору-часу, може створити завихрення інших епох і місць. Macrosaurus переконався, вживаючи в їжу все, що матеріал прийшов через ці розриви. Тепер прив'язі в часі і просторі, Macrosaurus розглядає всесвіт як свій особистий шведський стіл.

Інформація 

Висота: 85 метрів
Вага: 80000 метричних тонн
Стать: Чоловіча
Первинна Атака: зуби
Вторинна Атака: хвіст, живіт
Основна зброя: Згубна Хмара
Енергія: Стиль: Голод
Творець: Macroceli

Енергія  
Макрозавр підживлюється його голодом. Вживання в їжу всі об'єкти навколишнього середовища збільшить його лічильник енергії. Macrosaurus також може з'їсти бонусну їжу для розширених ефектів.

Здатності 
Macrosaurus може дати величезну відрижку, випустивши задухи хмара навколо нього. Відригнувши більше, він може збільшити розмір цієї хмари, яка зберігається досить довгий час на полі бою. Macrosaurus несприйнятливий до його власних хмар, а будь-якому іншому монстру, який входить у неї, буде значно складніше перемогти. Macrosaurus використовує цю хмару як інструмент, щоб обмежити рухливість своїх супротивників.

На додаток до його відрижки, Macrosaurus може буквально розірвати дірку в реальності його масивними щелепами - забираючи випадкові об'єкти на арену. Вони можуть бути використані, щоб вдарити супротивників безпосередньо, вони можуть бути зібрані і викинуті на супротивників, або ж вони можуть просто бути з'їдені.

Macrosaurus захоплює об'єкти і інших монстрів його гігантським ротом. У нього є труднощі підйому монстрів таким чином. Коли Macrosaurus піднімає об'єкт, такий як валун або будівлі, він може вибрати: споживати об'єкт для отримання енергії чи ні.

Macrosaurus настільки важкий, що він не може стрибати, як правило, що істотно обмежує його мобільність. Він може витрачати енергію, щоб стрибати, але навіть тоді його скачки досить малі і повільно в порівнянні з іншими монстрами. Проте, Macrosaurus має доступ до деяких з його найбільш руйнівних атак з повітря - в тому числі страшному "Загибелі флопа". Macrosaurus також вимагає об'єктів, щоб відновити енергію, тому після довгого бою він може виявитися без додаткового палива. Він може породжувати об'єкти, щоб поїсти, але цей процес займає деякий час, і залишає його вразливим для атак під час його перекусу.

Близький бій  
Макрозавр покладається на його неймовірну вагу в бою. Його гігантська маса дозволяє йому атакувати інших монстрів з легкістю. Він має смертельні атаки, ефекти яких створюють приголомшливі землетруси в його безпосередній близькості.

Особистість 
Macrosaurus робить все з задоволенням. Він забув би продовжувати боротьбу проти свого супротивника, якщо вони не залишаються поблизу. Коли Macrosaurus отримує щось, що він хоче (зазвичай їжі), він може бути дуже щасливий!
Combat Фокус: Макрозаврові все під змогу - його велика вага і швидкість роблять його биком в посудній лавці. Його руки не приносять користі для бою. Він може вдарити ногами вперед, але це трохи повільно. Щелепи Макрозавра є вельми грізними - будучи одночасно руйнівними і швидкими. Але він має обмежену маневреність для використання її проти опонентів.

Джерела 
Макрозавр на Кайдзю-Комбат Вікі (англ.) 

кайдзю
вигадані динозаври